Cano es un apellido de origen vasco-navarro, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 

 Alonso Cano (1601-1667), también conocido como Alonso Cano Almansa, pintor, escultor, y arquitecto español. 
 Cano Estremera (1958-), nombre artístico del cantante de salsa puertorriqueño llamado Carlos Enrique Estremera Colón.
 Carlos Cano (1946-2000), nombre artístico de José Carlos Cano Fernández, cantautor y poeta andaluz.
 Carlos Cano de la Fuente (1950-2015), actor peruano, así como productor de teatro, cine, y televisión.
 Ciriaco Cano, futbolista y entrenador español.
 David Cano, futbolista español.
 Fanny Cano, actriz mexicana.
 Fidel Cano, periodista colombiano.
 Francisco Cano, explorador español de México.
 Gabriel Cano y Aponte, gobernador español de Chile.
 Gastón Cano Ávila, médico mexicano.
 Guillermo Cano, periodista colombiano.
 José María Cano, músico español.
 Juan Sebastián Elcano, navegante español que circunnavegó la Tierra.
 Leopoldo Cano, militar español.
 María Cano, mujer líder política colombiana.